Clermont är en kommun i Kanada.   Den ligger i regionen Capitale-Nationale och provinsen Québec, i den östra delen av landet,  km nordost om huvudstaden Ottawa.

Omgivningarna runt Clermont är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet. Runt Clermont är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är februari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är februari, med  mm nederbörd.

Källor 

Indelningar i Québec